Калајево може да се односи на:

 Калајево (Приједор), насељено мјесто у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Калајево (Лукавац), насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ